Museo San Francisco puede hacer referencia a diferentes museos relacionados con la Orden Franciscana o a otros museos con nombre similar.

Museos

Bolivia 
 Museo San Francisco en la ciudad de La Paz, Bolivia.

España 
 Museo de San Francisco de Medina de Rioseco, Valladolid, España.

Estados Unidos
Museo de Arte Moderno de San Francisco en San Francisco, California, Estados Unidos